CJR est un sigle composé des trois lettres C, J et R qui peut faire référence à :
 Cour de justice de la République, en France ;
 Columbia Journalism Review, une revue américaine destinée aux journalistes.

CJR est un code qui peut faire référence à :
 , au Népal, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports